Гран-при Португалии 1987 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Эшторил в  Португалии. Соревнования состоялись 20 сентября 1987 года.

Гонка 

|}

 Ален Прост после этой гонки стал рекордсменом по количеству побед в Формуле-1 (28), побив достижение Джеки Стюарта (27).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии